I Can Get It For You Wholesale puede referirse a:

 I Can Get It For You Wholesale (novela), novela escrita por Jerome Weidman de 1937.
 I Can Get It For You Wholesale (musical), musical de Harold Rome de 1961. 
 I Can Get It For You Wholesale (álbum), álbum de Barbra Streisand de 1962.
 I Can Get It for You Wholesale (película), película dirigida por Michael Gordon de 1951.